Партии:
СПС (1999—2008) — политическая партия Российской федерации.
 СПС — фракция Союз правых сил в Государственной Думе России третьего созыва.
 СПС — Социалистическая партия Сербии.
 СПС — общественная организация в России.
 СПС — Социалистическая партия Сенегала.
 СПС — Словацкая партия свободы.

 Самозарядный Пистолет Сердюкова — российский пистолет, принят на вооружение в 2003 году.
 Сверхзвуковой пассажирский самолёт — пассажирский самолёт, способный совершать полёт со скоростью, превышающей скорость звука в воздухе.
 Сеть подвижной связи — официальное название Сотовой связи.
 Справочно-правовая система — база данных с нормативными документами и прочими материалами, необходимыми для юридической деятельности.
 Служба подвижного состава — подразделение метрополитена, отвечающее за обновление, модернизацию и ремонт вагонного парка.
 СПС — патрон к советскому специальному 4,5-мм подводному пистолету СПП
 СПС — страховое пенсионное свидетельство.
 СПС — солнечные протонные события.
 СПС — солидарный пенсионный счёт.
 СПС — Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок.
 СПС — стрелково-пулемётное сооружение.
 СПС — Сибирские приборы и системы.
 СПС — сборное пулемётное сооружение.
 СПС — Союз пензенских строителей.
 СПС — сверхсшитый полистирол.
 СПС — синдиотактический полистирол.
 СПС — Сибирский полиграфический союз.
 СПС — связь повышенной скрытности.
 СПС — сводная производственная спецификация.
 СПС — специальный подвижной состав.
 СПС — система пожарной сигнализации.
 СПС — специальные программные средства.
 СПС — Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве.
 СПС — система подвижной связи.
 СПС или СПСМ — Сеть паевых супермаркетов.
 СПС — существующая производственная система.
 СПС — система передачи сообщений.
 СПС — Служба поддержки села.
 СПС или СУПС — система управления пограничным слоем.
 СПС — сотовая подвижная связь.
 СПС — завод стирола и полиэфирных смол.
 СПС — случайные половые связи.
 СПС — Совместный постоянный совет Россия — НАТО.
 СПС — служба передвижного состава.
 СПС — секретная правительственная связь.
 СПС — специальная связь — в советской и российской армии завуалированное название шифровального дела; «специалист СПС» — шифровальщик.
 СПС — силы по стабилизации.
 СПС — служба предпринимательских союзов.
 СПС — Служба поиска и спасения.
 СПС — система предпринимательских союзов.
 СПС — синдром позиционного сдавливания.
 СПС — самолётная помеховая станция.
 СПС — сдув пограничного слоя.
 СПС — судоподъёмное судно.
 СПС — Союз прогрессивных сил.
 СПС — совместный постоянный совет.
 СПС — служба подвижного состава.
 СПС — спасательное подъёмное судно.
 СПС — Союз польских студентов, собственно Объединение польских студентов (ОПС) или Социалистический союз польских студентов (ССПС).
 СПС или СПЕС — Соглашение о патенте Европейского Сообщества.
 СПС или совпроф — совет профессиональных союзов.
 СПС — социально-психологическая служба.
 СПС — спасибо.

См. также 
 SPS
 Союз правых сил (значения)